Бла́унт ( [blʌnt], более точная передача Блант) — английская фамилия.

Известные носители:
 Блаунт, Лиза (1957—2010) — американская актриса и продюсер.
 Блаунт, Томас (1759—1812) — американский политик и предприниматель.
 Блаунт, Томас (1348—1400) — английский рыцарь, депутат палаты общин.
 Блаунт, Чарльз (1654—1693) — английский философ-деист, критик Ветхого и Нового завета.
 Чарльз Блаунт, 8-й барон Маунтжой (1563—1606) — английский дворянин.
 Блаунт, Элизабет (ок. 1502—1539/1541), более известная как Бесси Блаунт () — фаворитка короля Англии Генриха VIII.

См. также